Stampede — пятый студийный альбом американской рок-группы The Doobie Brothers, был выпущен 25 апреля 1975 года. Это был последний диск группы, перед тем как Майкл Макдональд заменил  в должности ведущего вокалиста и стал главным автором песен. Альбом получил золотую сертификацию RIAA.

Список композиций 
 «Sweet Maxine» (, ) — 4:26
 «Neal’s Fandango» (Симмонс) — 3:20
 «Texas Lullaby» (Джонстон) — 5:00
 «Music Man» (Джонстон) — 3:34
 «Slack Key Soquel Rag» (Симмонс) — 1:54
 «» (Холланд — Дозье — Холланд) — 3:39
 «I Cheat the Hangman» (Симмонс) — 6:38
 «Précis» () — 0:56
 «Rainy Day Crossroad Blues» (Джонстон) — 3:45
 «I Been Workin’ on You» (Джонстон) — 4:22
 «Double Dealin’ Four Flusher» (Симмонс) — 3:30

Участники записи 
  — гитара, вокал
  — гитара, вокал
  — гитара, педальная слайд-гитара
  — бас, вокал
  — ударные
  — ударные, вокал

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы The Doobie Brothers
Альбомы Warner Bros. Records